Jogoloyo (Sumobito)
 Jogoloyo (Wonosalam)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing